Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding są piątymi w sezonie 2012/2013 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje były rozgrywane w dniach 9 – 13 stycznia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu masowym oraz w biegu sztafetowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi sprinterskie

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 102 zawodników. W zawodach nie wystartował  Tim Burke.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 101 zawodniczki. W zawodach nie wystartowały  Agnieszka Cyl i  Anna-Karin Strömstedt. Zawodów nie ukończyła  Lanny Barnes.

Wyniki:

Biegi masowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 30 zawodników. Wszyscy ukończyli zawody.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 30 zawodniczek. Wszystkie zawodniczki ukończyły zawody. 

Wyniki:

Biegi sztafetowe 

Do zawodów zgłoszonych zostało 26 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , .

Mężczyźni 
Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszone zostały 22 sztafety. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , .

Wyniki:

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013
2013 w Niemczech